Ryki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Ryki, ville de la voïvodie de Lublin, chef-lieu de la gmina de Ryki et du powiat de Ryki
 Ryki, village de la voïvodie de Mazovie
 Ryki, village de la voïvodie de Poméranie